Secessione dell'Aventino – secessione della plebe romana (V-III secolo a.C.)
 Secessione dell'Aventino – ritiro dei deputati antifascisti italiani (1924-1926)